Il parterre è un'area del giardino all'italiana ornata da piante, aiuole erbe e arbusti, con scopi principalmente estetici e ornamentali.
Parterre di Firenze – Piazza della Libertà, Firenze
Parterre di Livorno, ora Parco Pertini
Il parterre, nella terminologia teatrale, è il nome alternativo che si dà all'orchestra e, per estensione, ai posti in platea
Il parterre, definisce, in uno stadio, la parte più bassa delle gradinate sotto le tribune, vicina al campo sportivo e dove si sta in piedi